

Хутори — село, Леб'яжівський округи, Курганська область

Хутори — село, Старокостянтинівський район, Хмельницька область
 Хутори — село, Черкаський район, Черкаська область

Див. також 
 Хутори-Кривошиїнецькі